Национальная лига Англии 2018/19 (официальное название — Vanarama National League) — четвёртый сезон Национальной лиги под её текущим названием, 15-й сезон турнира, состоящего из трёх дивизионов и 40-й сезон с момента создания турнира. Представляет собой 5-й (Национальная лига) и 6-й (Северная и Южная Национальные лиги) уровни в системе футбольных лиг Англии.

Национальная лига

Турнирная таблица

Плей-офф Национальной лиги

Северная Национальная лига

Турнирная таблица

Плей-офф Северной Национальной лиги

Южная Национальная лига

Турнирная таблица

Плей-офф Южной Национальной лиги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Национальная лига
2018